Мурованая Ошмянка, также Муровано-Ошмянка () — агрогородок в Белоруссии, центр Мурованоошмянковского сельсовета Ошмянского района Гродненской области. Население 409 человек (2009).

География 
Деревня расположена в 11 км к северо-западу от города Ошмяны. Рядом с деревней берёт начало река Ошмянка. В 9 км к западу от Мурованой Ошмянки проходит граница с Литвой, деревня находится в приграничной зоне Республики Беларусь.

История 
В конце XVI века имение принадлежало известному государственному деятелю Великого княжества Литовского Кшиштофу Дорогостайскому. Он оборудовал в родовом поместье типографию, где в XVI веке была напечатана первая в Речи Посполитой книга по анатомии и физиологии лошадей «Гипика», автором которой был сам Дорогостайский; а также книга «Censura» (1615 год, хранится в Отделе редкой книги Национальной библиотеки Беларуси). В середине XIX века типография была перестроена в дворец, в настоящее время от неё остались руины. Сам Кшиштоф Дорогостайский был похоронен в Мурованой Ошмянке в фамильном склепе.

В 1650 году здесь основан католический приход. В конце XVIII века на месте старого храма было построено новое деревянное здание католического храма (сохранился до наших дней).

В результате третьего раздела Речи Посполитой (1795) деревня оказались в составе Российской империи, в Ошмянском уезде. В 1921—1939 годах Мурованая Ошмянка была в составе межвоенной Польской Республики, где принадлежала Ошмянскому повету Виленского воеводства. С 1939 года — в составе БССР. В 1944 году недалеко от Мурованой Ошмянки произошел бой между Армией Крайова и литовскими коллаборационистами из Литовского местного отряда.

Достопримечательности 
 Руины типографии (конец XVI века)
 Католический храм Имени Пресвятой Девы Марии (1790 г.), памятник деревянного зодчества
 Здание плебании, 1-ая половина XX века.

Литература 
 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі/ Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) i iнш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БелЭн. :М-Пуд. ISBN 985-11-0141-9

Примечания

Ссылки 
 Мурованая Ошмянка на сайте globus.tut.by 
 Мурованая Ошмянка на сайте radzima.org 

Агрогородки Ошмянского района